Kreimer ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Kreimer (* 1960), deutscher mathematischer Physiker
 Franz Kreimer (* 1972), österreichischer Musiker
 Mario Kreimer (* 1987), österreichischer Fußballspieler